Sehlen bezeichnet:
 Sehlen, eine Gemeinde auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Sehlen (Gemünden), ein Stadtteil der hessischen Stadt Gemünden (Wohra)
 den deutschen Namen des Ortes Żalno in der polnischen Landgemeinde Gmina Kęsowo im ehemaligen westpreußischen Landkreis Tuchel
 einen  deutschen Namen von Žilina (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Tschechien

Siehe auch:

 Selen (Begriffsklärung)
 Selene (Begriffsklärung)
 Silen, in der griechischen Mythologie ein Dämon im Gefolge des Dionysos; siehe Satyr
 Sielen, eine ehemals selbstständige Gemeinde in Nordhessen im Landkreis Kassel